Imenje je lahko:

pojem iz pravne zgodovine 
cerkveno imenje 

ime več naselij v Sloveniji:
 Imenje, občina Brda
 Imenje, občina Moravče
 Imenje, občina Šentjernej